Ördög-barlang és Ördögbarlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Ördög-barlang, magyarországi barlang.
 Ördögbarlang, a Klotild-barlang másik neve.
 Ördög-barlang, a Szopláki-ördöglyuk másik neve.